Reiland ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Reiland, deutscher Offizier und Abteilungsleiter III des Bundesamtes für das Personalmanagement der Bundeswehr in Köln
 Thomas Reiland (* 1967), deutscher Fußballspieler
 Willi Reiland (1933–2015), deutscher Politiker (SPD)
 Wolfgang Reiland (* 1957), deutscher Politiker (CDU)